Joseph Heintz :
Joseph Heintz l'Ancien (peintre et architecte suisse) ;
Joseph Heintz le Jeune, fils du précédent (voir la biographie de son père ci-dessus) ;
Joseph Heintz (?-1976), dirigeant français du Racing Club de Strasbourg ;
Joseph-Jean Heintz (1886 - 1958), évêque.